Nicat Ağa-Zəki oğlu Feyzullayev (auch Nicat Ağazəki oğlu Feyzullayev, , auch , englische Transkription Nizhad Aga-Zeki oglu Feyzuallaev bzw. Nizhad Agazekievich Feyzullaev; * 22. Januar 1932 in Baku, AsSSR, UdSSR; † 20. Juli 2001 in Baku, Republik Aserbaidschan) war ein aserbaidschanischer Zoologe mit dem Fachgebiet der Helminthologie (parasitäre Würmer).

Leben und Leistungen 
Nicat Feyzullayev studierte zwischen 1950 und 1955 Biologie an der Staatlichen Universität Aserbaidschans. Anschließend wechselte er an das Institut für Zoologie der Akademie der Wissenschaften der AsSSR, die spätere Nationale Akademie Aserbaidschans, zunächst als leitender Laborant (1956–1964), später als leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter (1964–1974) und ab 1974 als Leiter der Labors für helminthologische Systematik und Biologie (aufgegangen 2017 in das Labor für Parasitologie). Seit 1996 war er Professor an der Fakultät für Biologie der Staatlichen Universität Baku.

1962 verteidigte er seine Dissertation über die Ökologie der Helminthen der Schreitvögel (Ciconiiformes) in Aserbaidschan und erlangte 1983 seinen Doktor der biologischen Wissenschaften über die Klassifizierung, Biologie, Phylogenie und Evolution der Cyclocoelidae, einer Familie innerhalb der Saugwürmer (Trematoda). Feyzullayev führte 1971 den Begriff des Mesoparasiten ein: im Gegensatz zu Ektoparasiten, die auf dem Wirt leben und mit den der Versorgung dienenden Organen in den Wirt eindringen, und Endoparasiten, die im Inneren des Wirts leben, befallen Mesoparasiten den Wirt über dessen Körperöffnungen, wie beispielsweise den Gehörgang.

Für seine Arbeit erhielt er die Goldmedaillen  (benannt nach Konstantin Iwanowitsch Skrjabin) und  (benannt nach Jewgeni Nikanorowitsch Pawlowski) der sowjetischen Akademie der Wissenschaften verliehen und wurde 2001 kurz vor seinem Tod zum korrespondierenden Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Aserbaidschans ernannt.

Werke (Auswahl)

Literatur

Weblinks 
 Feyzullayev Nicat Ağa-Zəki oğlu bei der Nationalen Akademie der Wissenschaften Aserbaidschans (aserbaidschanisch)
 Feyzullayev Nicat Ağa-Zəki oğlu beim Institut für Petrochemische Prozesse der Nationalen Akademie der Wissenschaften Aserbaidschans (aserbaidschanisch)

Zoologe
Parasitologe
Hochschullehrer (Staatliche Universität Baku)
Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Aserbaidschans
Aserbaidschaner
Sowjetbürger
Geboren 1932
Gestorben 2001
Mann